ЛРТ — многозначный термин:

 ЛРТ — Легкорельсовый транспорт
 ЛРТ Пусан — Кимхэ
 ЛРТ — официальное сокращение телерадиовещательной компании «Литовское национальное радио и телевидение»
 ЛРТ — московский областной телеканал «Люберецкое районное телевидение».